Fernández Sánchez puede referirse a:

Personas 

 Àlex Fernández Sánchez, futbolista español.
 Aurelio Fernández Sánchez, dirigente obrero español.
 Fernando Fernández Sánchez; historietista español.
 Javier Fernández Sánchez, escritor español.
 Joan Manel Fernández Sánchez, futbolista español.
 Julián Fernández Sánchez, político español.
 Ignacio Fernández Sánchez; humorista español, más conocido como Tony Leblanc.
 Joan Manel Fernández Sánchez, futbolista español.